Ишу́тино  — деревня в городском округе «город Ефремов» Тульской области России.

География 
Ишутино расположено на левобережье реки Красивая Меча, на противоположном берегу — село Слободское.

К юго-востоку находится деревня Малое Варково.

Население 

По состоянию на 1857 год, численность населения составляло более 260 человек.

Основной вид деятельности населения — садоводство и огородничество, выращивание плодовых и ягодных культур.

Достопримечательности 

Это очень красивое и живописное место, здесь всегда много отдыхающих и фотографов. Рядом с рекой располагается холм, названный Городищем. Городище — земляной холм, где во время войны жители прятались в туннелях. Знаменитые туннели в Городище, однако, до сих пор не найдены.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Ефремов